Häggrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häggrundet, Nagu, Åboland, 
 Häggrundet, Raseborg, Nyland, 
 Häggrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Häggrund

Robotskapade Finlandförgreningar